Зеница
 Зени́ца — устаревшее название зрачка глаза.
 Зе́ница — община в центральной части Боснии и Герцеговины.
 Зе́ница — город в Боснии и Герцеговине, административный центр одноимённой общины.
 Зе́ница — российский ударный беспилотник средней дальности на базе проекта БЛА Ту-143 «Рейс».